A-181 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittanié
 A-181 (Rusland) - weg in Rusland